Cintray kan syfta på:
 Cintray, Eure
 Cintray, Eure-et-Loir